Miejscowości w USA:
 Rushford – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Rushford – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Rushford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Rushford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Rushford (ang. Rushford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Rushford (ang. Rushford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Rushford (ang. Rushford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
W Wielkiej Brytanii:
 Rushford – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Rushford – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)